Eumetabola é um clado não classificado de Neoptera. Duas grandes unidades conhecidas como Paurometabola e Eumetabola são provavelmente provenientes da adelphotaxa dos Neoptera após exclusão dos Plecoptera. A monofilia dessas unidades parece ser fracamente justificada.

Eumetabola tem o maior número de espécies de qualquer clado. De acordo com análises filogenéticas moleculares recentes, a Eumetabola pode ter aparecido pela primeira vez no Devoniano Médio (há 391 milhões de anos) até ao final do Pensilvânico (há 311 milhões de anos).

Filogenia 
A filogenia de Eumetabola é apresentada no cladograma de Kluge 2004, 2010 e 2012:

Ligações externas 
 Eumetabola Hennig 1953 insecta.bio.spbu.ru
 Grimaldi, D.; Engel, M. S. 2005: Evolution of the insects. Cambridge University Press, New York. limited preview on Google books
 "The Earliest known Holometabolous insects" 

Taxonomia dos insetos